Bielenstein ist der Name von
 Burg Bielenstein, abgegangene Burg bei Offenburg im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Bielenstein ist der Nachname von Personen:
 August Johann Gottfried Bielenstein (1826–1907), Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Ethnograph und Theologe
 Bernhard Bielenstein (1877–1959), deutschbaltischer Architekt
 Daniel Bielenstein (* 1967), Journalist und Schriftsteller
 Hans Bielenstein (1863–1919), deutsch-baltischer Geistlicher und Schriftsteller, evangelischer Märtyrer 
 Hans Bielenstein (1920–2015), australischer Sinologe
 Monica Bielenstein (* 1948), Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Siegfried Alexander Bielenstein (1869–1949), deutschbaltischer Maler